Osoby o tym nazwisku:
 Emanuel Bardou (1744–1818) – rzeźbiarz, brat Paula Josepha Bardou
 Johann P. Bardou – niemiecki malarz portrecista z XVIII wieku 
 Paul Joseph Bardou (1747–1814) – niemiecki malarz

Miejscowości:
 Bardou – miejscowość we Francji, w departamencie Dordogne
 Bardou – wioska we Francji, w departamencie Hérault
 Bardou – miasto w Gwinei, w prefekturze Kissidougou